Torps församling kan syfta på:

Torps församling, en församling i Göteborgs stift
Torps församling, en församling i Härnösands stift
Torps församling, en tidigare församling i Karlstads stift, numera ingående i Färgelanda församling

Se även
Torps socken